Mosnac – comune francese del dipartimento della Charente Marittima
 Mosnac – frazione del comune francese di Mosnac-Saint-Simeux, nel dipartimento della Charente